Brama — deus da religião hindu
 Companhia Cervejaria Brahma — cervejaria extinta
 Brahma (cerveja) — cerveja vendida pelo grupo AmBev
 Brahma (galinha) — tipo de galinha da Índia
 Brahma Kumaris — entidade não governamental da Índia

Desambiguações de religião